Berceli Tibor (1929–) állami díjas (1980) magyar villamosmérnök, a Távközlési Kutató Intézet tudományos főosztályvezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára
Berceli Tibor (1921–1987) (basszbariton) operaénekes, tanár

Jegyzetek